Belle River peut désigner:

Canada 
 Belle River (Ontario), une communauté de Lakeshore, Ontario.
 Belle River (Île-du-Prince-Édouard), une communauté du comté de Queens de l'Île-du-Prince-Édouard

France 
 Belle River (Saint Pierre et Miquelon), France.

Trinidad et Tobago 
 Belle River (Trinité-et-Tobago)

États-Unis 
 Belle River (Louisiane), un territoire non organisé de la Louisiane
 Belle River (Louisiane), une rivière de Louisiane
 Belle River (Michigan), un canton civil
 Belle River Roadside Park, un park du Michigan
 Belle River (Michigan), une rivière du Michigan
 Canton de Belle River (Minnesota)

Voir aussi